4e Infanteriedivisie (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 4e Infanteriedivisie (India) - Indiase legereenheid